Леополд II (, ; Брисел, 9. април 1835 — Лакен, 17. децембар 1909) је био краљ Белгије. Он је други син краља Леополда I, кога је наследио 1865. и остао на престолу до смрти 1909. Био је брат Шарлоте, Царице Мексика и близак рођак Краљице Викторије.

Највише је познат као оснивач и једини власник Слободне Државе Конго, његовог личног приватног пројекта. Ова држава је обухватала простор данашње Демократске Републике Конго. Спровођена су масовна убиства и геноцид над локалним становништвом. Експлоатација гуме и слоноваче у Конгу су заснивала на принудном раду што је као последицу имало смрт десетак милиона Конгоанаца. Конго је био његов лични домен, његов лични пословни пројекат. Био је пријатељ са Хенри Мортон Стенлијем, истраживачем Африке.

Оженио се са Маријом Хенријетом Аном фон Хабзбург-Лотринген, надвојвоткињом Аустрије, 22. августа 1853. године. Са њом је имао три кћери и једног сина који је умро са 10 година. Имао је још 2 ванбрачна сина са француском проститутком са којом је склопио брак 5 дана пред смрт.

У Белгији је у његово време изграђено доста репрезентативних здања у Бриселу, Остендеу и Антверпену. И поред тога, био је веома непопуларан краљ међу поданицима.

Наследио га је нећак, Алберт Леополд (краљ Алберт I). Србија му је доделила Орден Таковског крста.

Детињство и младост 

Леополд је рођен у Бриселу 9. априла 1835. године, као друго дете владајућег белгијског монарха Леополда -{I}- и његове друге супруге Лујзе, ћерке француског краља Луја Филипа. Француска револуција из 1848. године присилила је његовог прадеду Луја Филипа да побегне у Уједињено Краљевство. Британски монарх, краљица Викторија, био је рођака Леополда -{II}-, пошто су Леополдов отац и Викторијина мајка били брат и сестра. Луј Филип је умро две године касније, 1850. Леополдова крхка мајка била је дубоко погођена смрћу свог оца, и здравље јој се погоршало. Она је умрла је од туберкулозе исте године, када је Леополд имао 15 година.

Породица 

Дана 22. августа 1853. године, у својој 18. години, Леополд се оженио у Бриселу са Маријом Хенријетом од Аустрије - рођаком цара Франца Јозефа -{I}- од Аустрије и унуком покојног светог римског цара Леополда -{II}-. Марија Хенријета, живахна и енергична, својим се карактером и добродушношћу приволела народу, а због своје лепоте стекла је надимак „Руже од Брабанта”. Она је такође била изврстан уметник и музичар. Марија је имала страст за јахање коња до те мере да се у извесној мери лично бринула о својим коњима. Неки су се шалили на рачун овог „брака коњушара и монахиње“, при чему је стидљиви и повучени Леополд називан часном сестром.

Из овог брака је произашло четворо деце: три ћерке и један син, такође именован Леополд. Млађи Леополд умро је 1869. године у својој деветој години од упале плућа након пада у језеро. Његова смрт била је извор велике туге за краља Леополда. Брак је постао несрећан, а пар се потпуно раздвојио након последњег покушаја да добију још једног сина, што је резултирало рођењем њихове последње ћерке Клементине. Марија Хенријета се повукла у Спа 1895, и тамо преминула 1902.

Супружник

Деца

Рана политичка каријера 

Како је Леополдов старији брат, такође зван Луис Филип, умро годину дана пре Леополдовог рођења, Леополд је од свог рођења био наследник престола. Када је имао 9 година, Леополд је добио титулу војводе од Брабанта и постављен је за потпоручника у војсци. У војсци је служио до ступања на престо 1865. године, до када је достигао чин генерал-потпуковника.

Леополдова јавна каријера започела је с његовим пунолетством 1855. године, када је постао члан Белгијског сената. Он се активно интересовао за сенат, посебно за питања која се тичу развоја Белгије и њене трговине, и почео је да подстиче белгијско стицање колонија. Леополд је екстензивно путовао по иностранству од 1854. до 1865. године, посећујући Индију, Кину, Египат и земље на медитеранској обали Африке. Његов отац је преминуо 10. децембра 1865, и Леополд је заклетву положио 17. децембра у својој тридесетој години.

Породично стабло

Референце

Литература 

 Ascherson, Neal: The King Incorporated, Allen & Unwin.  (1999 Granta edition).
 Hochschild, Adam: King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Mariner Books. .
 
 Wm. Roger Louis and Jean Stengers: E.D. Morel's History of the Congo Reform Movement, Clarendon Press Oxford, 1968.
 Ó Síocháin, Séamas and Michael O’Sullivan, eds: The Eyes of Another Race: Roger Casement's Congo Report and 1903 Diary. .
 
 
 Stanard, Matthew G. Selling the Congo: A history of European pro-empire propaganda and the making of Belgian imperialism . 
 Viaene, Vincent. "King Leopold's imperialism and the origins of the Belgian colonial party, 1860–1905." Journal of Modern History 80.4 (2008): 741-790.

Спољашње везе 

 Official biography from the Belgian Royal Family website
 "The Political Economy of Power" Interview with political scientist Bruce Bueno de Mesquita, with a discussion of Leopold halfway through
 Interview with King Leopold II Publishers' Press. 
 Mass crimes against humanity in the Congo Free State 
 Congo: White king, red rubber, black death  A 2003 documentary by Peter Bate on Leopold II and the Congo
 The Crime of the Congo, 1909, Sir Arthur Conan Doyle, Archive.org
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1835.
Умрли 1909.
Белгијски краљеви
Династија Сакс-Кобург и Гота
Витезови подвезице